Wolfson est un patronyme porté notamment par :

 David Wolfson (1961-), homme politique britannique ;
 David Wolfson (1935-2021), homme politique britannique ;
 Elliot R. Wolfson (1956-), professeur d'études hébraïques et judaïques ;
 Isaac Wolfson (1897-1991), homme d'affaires et philanthrope britannique ;
 Louis Wolfson (né en 1931), auteur américain, écrivant en français ;
 P. J. Wolfson (1903-1979), écrivain américain devenu scénariste et producteur de cinéma.
 Simon Wolfson (1967-), homme politique et homme d'affaires britannique ;
 
 Bourse Wolfson, une bourse attribuée par la Royal Society.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif